Augusta Federica Carlota Luisa de Hannover (Londres, 31 de julio de 1737- Hanover Square, Londres, 23 de marzo de 1813) fue una princesa inglesa.

Biografía 
Nació en el palacio de St. James, Londres, el 31 de julio de 1737, siendo la primogénita de los nueve hijos de Federico Luis de Gales — príncipe de Gales—, y de Augusta de Sajonia-Gotha.

Su abuelo, el rey Jorge II de Gran Bretaña, desterró a Federico Luis y su familia de la corte, viviendo en el campo desde entonces hasta la muerte de Federico Luis en 1751.

Se casó en la Capilla Real del palacio de St. James, el 16 de enero de 1764, con el duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick.

De este matrimonio nacieron siete hijos, cuatro varones y tres hijas; sólo su último hijo, una niña, falleció en la infancia, a los cuatro meses de nacida. Su segunda hija, Carolina, sería esposa de su primo el príncipe de Gales, luego rey Jorge IV del Reino Unido.

En 1806, cuando Prusia le declaró la guerra a Francia, el duque Carlos Guillermo de Brunswick, de 71 años de edad, fue designado comandante en jefe del ejército prusiano. El 14 de octubre de ese año, en Jena, las huestes napoleónicas derrotaron a los prusianos en la batalla de Auerstädt; en la batalla, el duque Carlos resultó gravemente herido, muriendo pocas semanas después, el 10 de noviembre. Augusta, con dos de sus hijos y su nuera viuda, abandonaron su destruido palacio de Altona y se refugiaron en Augustenborg, un pequeño estado cerca de Jutlandia. Allí vivieron bajo el amparo de su sobrina, la princesa Luisa Augusta de Dinamarca —hija de su hermana menor, Carolina Matilde— hasta que su hermano, el rey Jorge III de Gran Bretaña, finalmente la invitó a volver a Londres en septiembre de 1807. Ella se trasladó entonces a Montagu House, en Blackheath, Greenwich, junto a su hija la princesa de Gales; sin embargo, pronto su hija tuvo que abandonar el país debido a su escandaloso comportamiento. Entonces, Augusta compró la residencia vecina, que rebautizó como Brunswick House.

Murió en Brunswick House, en Blackheath, Greenwich, el 23 de marzo de 1813, a los 75 años de edad.

Descendencia 
Tuvo siete hijos:
 Augusta Carolina (3 de diciembre de 1764 - 27 de septiembre de 1788), casada en el año 1780 con el rey Federico I de Wurtemberg; con hijos.
 Carlos Jorge Augusto (8 de febrero de 1766 - 20 de septiembre de 1806), casado en el año 1790 con Federica Luisa Guillermina de Orange; sin hijos.
 Carolina (17 de mayo de 1768 - 7 de agosto de 1821), casada en 1795 con el rey Jorge IV del Reino Unido; con hijos.
 Jorge Guillermo Cristián (27 de junio de 1769 - 16 de septiembre de 1811), declarado inválido; excluido de la línea de sucesión.
 Augusto (18 de agosto de 1770 - 18 de diciembre de 1822), declarado inválido; excluido de la línea de sucesión.
 Federico Guillermo (9 de octubre de 1771 - 16 de junio de 1815), casado en el año 1802 con María de Baden; con hijos.
 Amelia Carolina Dorotea Luisa (22 de noviembre de 1772 - 2 de abril de 1773).
 

Princesas de Reino Unido de la casa de Hannover

Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo

Duquesas consortes de Alemania del siglo XVIII
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX

Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel por matrimonio

Inglesas del siglo XVIII

Inglesas del siglo XIX

Mujeres de la época georgiana

Nacidos en Londres
Fallecidos en Londres
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)